OJC est un sigle de 3 lettres pouvant signifier :
 Ordre de Jacques-Cartier
 Organisation juive de combat
 Organisation de la jeunesse constitutionnelle (Maroc) 
 OJC Conseil